W45 peut faire référence à :
 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau, d’après la classification internationale des maladies ;
 W45, une ogive atomique américaine ;
 W45, la quarante-cinquième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres